Hetang bezeichnet:

 Hetang (荷塘区), Stadtbezirk von Zhuzhou in der chinesischen Provinz Hunan
 Hetang (Gaozhou) (荷塘镇), Großgemeinde der Stadt Gaozhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Hetang (Gutian) (鹤塘镇), Großgemeinde im Kreis Gutian in der chinesischen Provinz Fujian
 Hetang (Lianyuan) (荷塘镇), Großgemeinde der Stadt Lianyuan in der chinesischen Provinz Hunan
 Hetang (Pengjiang) (荷塘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pengjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Hetang (Changjiang) (荷塘乡), Gemeinde im Stadtbezirk Changjiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Hetang (Lianhua) (荷塘乡), Gemeinde im Kreis Lianhua in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Hetang (Yuetang) (荷塘乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yuetang in der chinesischen Provinz Hunan